Алексе́евка:

Населённые пункты

Азербайджан 
 Алексеевка  (позже Кировка) — прежнее название села Гасансу в Агстафинском районе
 Алексеевка — село в Губинском районе
 Алексеевка (позже Кировка) — прежнее название села Гюнешли Билясуварского района.
 Алексеевка — прежнее название села Даштатюк Ленкоранского района.
 Алексеевка — до 2018 года название села Чайкенари в Хачмазском районе.

Белоруссия 
 Алексеевка — деревня в Маложинском сельсовете Брагинского района Гомельской области.
 Алексеевка — посёлок, Старобелицкий сельсовет Гомельского района Гомельской области.
 Алексеевка — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Алексеевка — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Алексеевка — деревня в Минском районе Минской области.
 Алексеевка — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.
 Алексеевка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Грузия 
 Алексеевка — село в Тетрицкаройском муниципалитете края Квемо-Картли.
 Алексеевка — прежнее название села Цоднискари в Лагодехском муниципалитете Картли.

Казахстан 
 Алексеевка — посёлок в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Алексеевка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 году.
 Алексеевка — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области, ликвидировано в 2007 году.
 Алексеевка — село в Павлодарском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2004 году.
 Алексеевка — село в Щербактинском районе Павлодарской области.
 Алексеевка — до 1997 года название города Акколь в Аккольском районе Акмолинской области.
 Алексеевка — название села Жарсай, Кобдинский район Актюбинской области, до 06.02.1997.
 Алексеевка — название села Казымбет, Уржарский район Восточно-Казахстанской области, переименованного в 1990-е годы.
 Алексеевка — название (до 8.9.1992) села Маркаколь, Курчумский район Восточно-Казахстанской области.
 Алексеевка — название села Кольтоган, Жуалынский район Жамбылской области.
 Алексеевка — название села Кундыколь, Баянауылский район Павлодарской области.

Киргизия 
 Алексеевка — село в Жайыльском районе Чуйской области.

Молдавия 
 Алексеевка — село в Гагаузии.
 Алексеевка — село в Единецком районе.
 Алексеевка — село в Сынжерейском районе
 Алексеевка — село в Унгенском районе.
 Алексеевка — село в Флорештском районе.

Россия 
Алтайский край
 Алексеевка — село в Благовещенском районе
 Алексеевка — село в Ключевском районе, упразднено в 2003 году.
 Алексеевка — село в Петропавловском районе
 Алексеевка — посёлок в Солтонском районе, Макарьевский сельсовет, упразднен в 1983 году.
 Алексеевка — посёлок в Солтонском районе, Сайдыпский сельсовет, упразднен в 1982 году.
 Алексеевка — село в Угловском районе
 Алексеевка — посёлок в Хабарском районе
 Алексеевка — посёлок в Алексеевском сельсовете Чарышского района
 Алексеевка — село в Тулатинском сельсовете Чарышского района

Амурская область
 Алексеевка — село в Бурейском районе
 Алексеевка — село в Зейском районе
 Алексеевка — упразднённая деревня в Магдагачинском районе
 Алексеевка — село в Мазановском районе

Астраханская область
 Алексеевка — село в Володарском районе
 Алексеевка — село в Камызякском районе

Башкортостан
 Алексеевка — село в Аургазинском районе
 Алексеевка — деревня в Аургазинском районе
 Алексеевка — деревня в Белебеевском районе
 Алексеевка — село в Аитовском сельсовете Бижбулякского района
 Алексеевка — деревня в Бижбулякском сельсовете Бижбулякского района
 Алексеевка — деревня в Благоварском районе
 Алексеевка — деревня в Кармаскалинском районе
 Алексеевка — деревня в городском округе Кумертау
 Алексеевка — деревня в Миякинском районе
 Алексеевка — село в Туймазинском районе
 Алексеевка — деревня в Уфимском районе

Белгородская область
 Алексеевка — город, центр одноимённого района
 Алексеевка — посёлок в Волоконовском районе
 Алексеевка — село в Корочанском районе
 Алексеевка — село в Яковлевском районе

Брянская область
 Алексеевка — деревня в Клетнянском районе
 Алексеевка — деревня в Навлинском районе

Владимирская область
 Алексеевка — деревня в Ковровском районе

Воронежская область
 Алексеевка — село в Грибановском районе
 Алексеевка — посёлок в Красноновском сельском поселении Панинского района
 Алексеевка — посёлок в Перелешинском городском поселении Панинского района

Еврейская автономная область
 Алексеевка — село в Биробиджанском районе

Ивановская область
 Алексеевка — деревня в Пестяковском районе

Иркутская область
 Алексеевка — деревня в Качугском районе
 Алексеевка — деревня в Киренском районе

Калининградская область
 Алексеевка — посёлок в Краснознаменском районе
 Алексеевка — посёлок в Зеленоградском районе

Калужская область
 Алексеевка — деревня в Износковском районе
 Алексеевка — деревня в Перемышльском районе
 Алексеевка — деревня в Хвастовичском районе
 Алексеевка — деревня в Ферзиковском районе

Кемеровская область
 Алексеевка — деревня в Тяжинском районе
 Алексеевка — деревня в Прокопьевском районе
 Алексеевка — посёлок в Новокузнецком районе

Республика Коми
 Алексеевка — деревня в Корткеросском районе

Красноярский край
 Алексеевка — деревня в Абанском районе
 Алексеевка — деревня в Емельяновском районе
 Алексеевка — деревня в Каратузском районе
 Алексеевка — село в Курагинском районе
 Алексеевка — деревня в Нижнеингашском районе
 Алексеевка — деревня в Саянском районе
 Алексеевка — деревня в Ужурском районе
 Алексеевка — деревня в Тюхтетском районе

Курская область
 Алексеевка — деревня в Глушковском районе
 Алексеевка — село в Алексеевском сельсовете Касторенского района
 Алексеевка — деревня в Краснодолинском сельсовете Касторенского района
 Алексеевка — деревня в Октябрьском районе
 Алексеевка — деревня в Солнцевском районе
 Алексеевка — деревня в Черемисиновском районе

Ленинградская область
 Алексеевка — деревня в Гатчинском районе
 Алексеевка — посёлок в Кингисеппском районе
 Алексеевка — деревня в Кировском районе
 Алексеевка — деревня в Лужском районе

Липецкая область
 Алексеевка — деревня в Воловском районе
 Алексеевка — деревня в Данковском районе
 Алексеевка — деревня Каверинского сельсовета Добринского района
 Алексеевка — деревня Тихвинского сельсовета Добринского района
 Алексеевка — деревня в Елецком районе
 Алексеевка — деревня Каменского сельсовета Задонского района
 Алексеевка — деревня Камышевского сельсовета Задонского района
 Алексеевка — деревня Ольшанского сельсовета Задонского района
 Алексеевка — село в Липецком районе
 Алексеевка — деревня Михайловского сельсовета Становлянского района
 Алексеевка — деревня Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района

Марий Эл
 Алексеевка — деревня в Советском районе.

Мордовия
 Алексеевка — посёлок в Темниковском районе.
 Алексеевка — деревня в Ельниковском районе.
 Алексеевка — посёлок в Чамзинском районе.

Московская область
 Алексеевка — деревня, Истринский район
 Алексеевка — деревня, Можайский район
 Алексеевка — деревня, Наро-Фоминский район
 Алексеевка — деревня, Ногинский район
 Алексеевка — деревня, Чеховский район
 Алексеевка — бывшая деревня, ныне часть города Дзержинский

Нижегородская область
 Алексеевка — деревня в Богородском районе
 Алексеевка — село в Большеболдинском районе
 Алексеевка — посёлок в Пильнинском районе
 Алексеевка — деревня в Починковском районе

Новосибирская область
 Алексеевка — деревня в Новосибирском районе
 Алексеевка — деревня в Здвинском районе
 Алексеевка — деревня в Купинском районе
 Алексеевка — деревня в Кыштовском районе
 Алексеевка — деревня в Северном районе
 Алексеевка — посёлок в Чулымском районе

Омская область
 Алексеевка — деревня, Горьковский район
 Алексеевка — исчезнувший посёлок в Калачинском районе.
 Алексеевка — село, Кормиловский район
 Алексеевка — деревня, Марьяновский район
 Алексеевка — село, Москаленский район
 Алексеевка — деревня, Пореченское сельское поселение, Муромцевский район
 Алексеевка — деревня, Рязанское сельское поселение, Муромцевский район
 Алексеевка — село, Любинский район
 Алексеевка — деревня, Оконешниковский район
 Алексеевка — деревня, Омский район
 Алексеевка — деревня, Саргатский район
 Алексеевка — деревня, Седельниковский район

Оренбургская область
 Алексеевка — посёлок в Абдулинском районе.
 Алексеевка — село в Асекеевском районе.
 Алексеевка — село в Бугурусланском районе.
 Алексеевка — посёлок в Бузулукском районе.
 Алексеевка — село в Кваркенском районе.
 Алексеевка — село в Переволоцком районе.
 Алексеевка — село в Пономарёвском районе.
 Алексеевка — село в Сорочинском районе.
 Алексеевка — село в Ташлинском районе.
 Алексеевка — до 1966 г. название посёлка Хлебодаровка в Асекеевском районе.

Орловская область
 Алексеевка — деревня в Болховском районе
 Алексеевка — деревня в Галичинском сельском поселении Верховского района
 Алексеевка — деревня в Коньшинском сельском поселении Верховского района
 Алексеевка — село в Должанском районе
 Алексеевка — деревня в Верхнескворченском сельском поселении Залегощенского района
 Алексеевка — деревня в Прилепском сельском поселении Залегощенского района
 Алексеевка — деревня в Кромском районе
 Алексеевка — деревня в Покровском районе
 Алексеевка — деревня в Урицком районе
 Алексеевка — деревня в Хотынецком районе

Пензенская область
 Алексеевка — село в Башмаковском районе
 Алексеевка — село в Лермонтовском сельском поселении Белинского района
 Алексеевка — село в Поимском сельском поселении Белинского района, упразднено в 2015 году.
 Алексеевка — деревня в Вадинском районе
 Алексеевка — деревня в Городищенском районе
 Алексеевка — село в Камешкирском районе
 Алексеевка — село в Кузнецком районе
 Алексеевка — село в Мокшанском районе
 Алексеевка — село в Пачелмском районе
 Алексеевка — деревня в Тамалинском районе

Пермский край
 Алексеевка — деревня в Кудымкарском районе

Приморский край
 Алексеевка — посёлок в Надеждинском районе
 Алексеевка — село в Ханкайском районе

Псковская область
 Алексеевка — деревня в Островском районе
 Алексеевка — деревня в Струго-Красненском районе
 Алексеевка — деревня в Усвятском районе

Ростовская область
 Алексеевка — село в Матвеево-Курганском районе
 Алексеевка — село в Октябрьском районе

Рязанская область
 Алексеевка — деревня в Кораблинском районе;
 Алексеевка — деревня в Ряжском районе;
 Алексеевка — село в Сараевском районе;
 Алексеевка — упразднённая деревня в Сасовском районе.

Самарская область
 Алексеевка — село, административный центр Алексеевского района.
 Алексеевка — село в Борском районе.
 Алексеевка — посёлок, входящий в городской округ Кинель.
 Алексеевка — посёлок в Кошкинском районе.

Санкт-Петербург
 Алексеевка — (с 1940-х годов — территория Кировского завода) упразднённая деревня в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Саратовская область
 Алексеевка — село в Аркадакском районе
 Алексеевка — деревня в Аткарском районе
 Алексеевка — село в Базарно-Карабулакском районе
 Алексеевка — деревня в Калининском районе
 Алексеевка — посёлок в Новоузенском районе
 Алексеевка — село в Перелюбском районе
 Алексеевка — село в Саратовском районе, упразднено в 2001 г.
 Алексеевка — посёлок в Хвалынском районе

Смоленская область
 Алексеевка — деревня в Гагаринском районе
 Алексеевка — деревня в Смоленском районе
 Алексеевка — деревня в Угранском районе

Татарстан
 Алексеевка — деревня в Аксубаевском районе
 Алексеевка — село в Бавлинском районе
 Алексеевка — село в Заинском районе

Тамбовская область
 Алексеевка — посёлок в Гавриловском районе
 Алексеевка — село в Жердевском районе
 Алексеевка — деревня в Знаменском районе
 Алексеевка — деревня в Инжавинском районе
 Алексеевка — село в Моршанском районе
 Алексеевка — деревня в Петровском районе
 Алексеевка — деревня в Рассказовском районе

Томская область
Алексеевка — село в Молчановском районе.

Тульская область
 Алексеевка — деревня в Белевском районе
 Алексеевка — деревня в Богородицком районе
 Алексеевка — деревня в Воловском районе
 Алексеевка — деревня в Ефремовском районе
 Алексеевка — деревня в Каменском районе
 Алексеевка — деревня в Бучальском сельском поселении Кимовского района
 Алексеевка — деревня в Пронском сельском поселении Кимовского района
 Алексеевка — деревня в Крестовском сельском поселении Куркинского района
 Алексеевка — деревня в Самарском сельском поселении Куркинского района
 Алексеевка — деревня в Нарышкинском сельском поселении Тепло-Огаревского района. Код ОКАТО: 70242850002
 Алексеевка — деревня в Нарышкинском сельском поселении Тепло-Огаревского района. Код ОКАТО: 70242805003
 Алексеевка — деревня, городской округ город Тула

Тюменская область
 Алексеевка — деревня в Голышмановском районе

Ульяновская область
 Алексеевка — село в Кузоватовском районе
 Алексеевка — упразднённое село Заволжского района города Ульяновск.

Хабаровский край
 Алексеевка — село в Николаевском районе.

Челябинская область
 Алексеевка — село в Варненском районе
 Алексеевка — деревня в Саткинском районе

Чувашия
 Алексеевка — деревня в Ядринском районе

Якутия
 Алексеевка — село в Олёкминском районе

Ярославская область
 Алексеевка — село в Любимском районе

Россия/Украина

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Алексеевка — село в Белогорском районе.
 Алексеевка — село в Первомайском районе.
 Алексеевка — упразднённое село в Симферопольском районе.
 Алексеевка — упразднённое село в Ленинском районе.
 Алексеевка — упразднённое село в Советском районе.
 Алексеевка — прежнее название села Владимировка в Белогорском районе.

Украина 
Винницкая область
 Алексеевка — село в Жмеринском районе.
 Алексеевка — село в Ильинецком районе.
 Алексеевка — село в Немировском районе.

Волынская область
 Алексеевка — село в Камень-Каширском районе.

Днепропетровская область
 Алексеевка — село в Криничанском районе.
 Алексеевка — село в Никопольском районе.
 Алексеевка — село в Покровском районе.
 Алексеевка — село в Никольском сельском совете Солонянского района.
 Алексеевка — село в Каменском сельском совете Софиевского района.
 Алексеевка — село в Юрьевском районе.

Донецкая область
 Алексеевка — слобода до 1840 г., сейчас город Торез.
 Алексеевка — село в Великоновосёлковском районе.

Запорожская область
 Алексеевка — село в Бильмакском районе.
 Алексеевка — село в Новониколаевском районе.

Киевская область
 Алексеевка — село в Богуславском районе.
 Алексеевка — село в Згуровской поселковой общине Броварского района.

Кировоградская область
 Алексеевка — село в Бобринецком районе.
 Алексеевка — село в Голованевском районе.
 Алексеевка — село в Добровеличковском районе.
 Алексеевка — село в Кропивницком районе.
 Алексеевка — село в Маловисковском районе.
 Алексеевка — село в Светловодском районе.

Луганская область
 Алексеевка — село в Белокуракинском районе.
 Алексеевка — село в Меловском районе.
 Алексеевка — село в Новоайдарском районе.
 Алексеевка — бывшее село Перевальского р-на, включённое в посёлок Михайловка.

Одесская область
 Алексеевка — село в Белгород-Днестровском районе.
 Алексеевка — село в Кодымском районе.
 Алексеевка — село в Николаевском районе.
 Алексеевка — бывшее село Окнянского р-на, объединённое и/или включенное в черту села Федосеевка.
 Алексеевка — село в Подольском районе.
 Алексеевка — село в Тарутинском районе.
 Алексеевка — до 1945 г. название села Переселенцы в Николаевском районе.

Полтавская область
 Алексеевка — село в Гребёнковском районе.
 Алексеевка — село в Машевском районе.

Ровненская область
 Алексеевка — село в Гощанском районе.
 Алексеевка — село в Сарненском районе.

Сумская область
 Алексеевка — село в Лебединском районе.
 Алексеевка — село в Роменском районе.
 Алексеевка — село в Сумском районе.

Харьковская область
 Алексеевка — село в Близнюковском районе.
 Алексеевка — село в Краснокутском районе.
 Алексеевка — село в Лозовском районе.
 Алексеевка — село в Первомайском районе.
 Алексеевка — село в Сахновщинском районе.
 Алексеевка — село в Шевченковском районе.
 Алексеевка — историческая часть и жилой массив на северо-западе Харькова.

Херсонская область
 Алексеевка — село в Верхнерогачикском районе.
 Алексеевка — село в Геническом районе.
 Алексеевка — село в Голопристанском районе.
 Алексеевка — село в Каланчакском районе.

Хмельницкая область
 Алексеевка — село в Старосинявском районе.

Черниговская область
 Алексеевка — село в Бахмачском районе.

Черновицкая область
 Алексеевка — село в Сокирянском районе.

Реки 
 Алексеевка — в Пермском крае
 Алексеевка — приток Княжны
 Алексеевка — на Сахалине
 Алексеевка — в Харьковской области
 Алексеевка — в Приморском крае

Местонахождения 
 Алексеевка — палеонтологическое местонахождение в Хвалынском районе

См. также 

 1-я Алексеевка
 Алексеевка 1-я
 Алексеевка 2-я
 Большая Алексеевка
 Малая Алексеевка
 Новая Алексеевка
 Новоалексеевка
 Сельское поселение Алексеевка
 Алексей
 Алексеев
 Алексеева
 Алексеево
 Алексеевск
 Алексеевская
 Алексеевский
 Алексеевское
 Алексеювка